Ашнарово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ашнарово — деревня в Минском районе Минской области.

Россия 
 Ашнарово — деревня в Себежском районе Псковской области.